Цзыян (资阳) — городской округ в провинции Сычуань (КНР)
 Цзыян (Анькан) (紫阳) — уезд городского округа Анькан провинции Шэньси (КНР)
 Цзыян (Иян) (资阳) — район городского округа Иян провинции Хунань (КНР)